Мыларщиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Мыларщиков, Владимир Павлович (1911—1977) — советский государственный и политический деятель.
 Мыларщиков, Григорий Геннадьевич (род. 1970) — российский военнослужащий.